Andrés López puede referirse a:

 Andrés López de Galarza (siglo XVI), capitán español, fundador de la ciudad de Ibagué y alcalde de Bogotá;
 Andrés López Polanco (?-1641), pintor español;
 Andrés López Caballero (siglo XVII), pintor español;
 Andrés López (pintor mexicano), pintor mexicano activo en los siglos XVIII y XIX;
 Andrés López del Rosario (siglo XVIII), zambo rebelde venezolano;
 Andrés López de Prado y Sagastizábal (1752-1808), militar y abogado español;
 Andrés López (siglo XIX), bandolero andaluz;
 Andrés Manuel López Obrador (1953-), político mexicano;
 Andrés López Forero (1971-), actor colombiano;
 Andrés López López, (1971-), exnarcotraficante y escritor colombiano.
 Andrés López Cabrera (1993-), futbolista ecuatoriano